Daugavpils lidosta (lettiska: Daugavpils Starptautiskā Lidosta) är en flygplats i Lettland.   Den ligger i kommunen Daugavpils novads, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Riga. Daugavpils lidosta ligger  meter över havet.

Terrängen runt Daugavpils lidosta är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Daugavpils lidosta. Runt Daugavpils lidosta är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Daugavpils,  km sydväst om Daugavpils lidosta. Omgivningarna runt Daugavpils lidosta är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Referenser

Externa länkar

Flygplatser i Lettland